Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2001 (; турнир известен также как  — «Рокот Колец», предваряемое названием фирмы-титульного спонсора турнира Тим Хортон) проводился в городе Реджайна (Саскачеван) с 1 по 9 декабря 2001 как для мужских, так и для женских команд. Турнир проводился в 3-й раз.

Победители турнира — лучшая мужская и женская команды — получали право представлять Канаду как её мужская и женская сборные на зимних Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити (США).

В турнире приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевина Мартина.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Келли Лоу.

Квалификация для участия в турнире

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. На втором этапе, плей-офф, встречаются команды, занявшие на групповом этапе три лучших места: первая команда попадает сразу в финал, команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, играют в полуфинале.

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

Видео:
  (энды 8, 9, 10)
 

Канадские олимпийские отборы по кёрлингу
Международные спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 2001 году
Декабрь 2001 года
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде